Marmor bezeichnet:

 Marmor, im petrographischen Sinne verschiedene metamorphe Carbonatgesteine 

Marmor ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Marmor (1804–1879), deutscher Arzt und Historiker
 Johann Heinrich Marmor (1681–1741), hessischer Pietist und Archivar 
 Judd Marmor (1910–2003), amerikanischer Psychiater
 Kristian Marmor (* 1987), estnischer Fußballspieler
 Lutz Marmor (* 1954), deutscher Intendant des NDR
 Theodore R. Marmor (* 1939), amerikanischer Rechts- und Medizinsoziologe und Hochschullehrer